Huvisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huvisaari (ö i Österbotten), Kyrönmaa, 
 Huvisaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Huvisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Huvisaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar